Listes des 207 communes de la province de Brescia dans la région Lombardie, en Italie.

Voir aussi 
 Province de Brescia
 Lombardie



Brescia
Liste en rapport avec la Lombardie